Les deux seigneuries de Condé-sur-l'Escaut sont situées dans le comté de Hainaut (actuellement dans le département du Nord, en France). Une des deux seigneuries de Condé-sur-l'Escaut, la seigneurie « du château » passa aux mains des Bourbons de 1371 à 1462 et de 1503 à 1529.
La seigneurie de Condé-en-Brie est située dans la Brie (actuellement dans le département de l'Aisne, en France). Cette seigneurie passa aux mains des Bourbons entre 1546 et 1624. Elle donna son nom à une branche cadette de cette maison, la maison de Condé, qui continua à porter le titre de prince de Condé après 1624.